
Termin -{Cn}- ima više značenja.

 Коперницијум, hemijski element.
 Cijanid, hemijsko jedinjenje.
 .cn, najviši Internet domen državnih kodova za Kinu.
 Kalcineurin, proteinska fosfataza